OHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okhotsk (Russia)